Косанчић је насеље у Србији у Војводини у општини Врбас у Јужнобачком округу. Према попису из 2002. било је 101 становника. Некада је Косанчић био део Савиног Села.

Демографија 
У насељу Косанчић живи 137 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,7 година (40,0 код мушкараца и 47,1 код жена). У насељу има 71 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,30.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Врбас, на којој се налазе два насеља Врбас и Косанчић.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Врбасу
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији